Каренгина — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

География 
Недалеко от деревни протекает река Иртыш. 

До центра поселения — села Фатеево — около 3 километров по шоссе. 

Автомобильное сообщение с центром района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района